Поляково — название населённых пунктов:

Россия 
 Поляково — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.
 Поляково — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Поляково — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Поляково — село в Гавриловском районе Тамбовской области.
 Поляково — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Поляково — деревня в Кизнерском районе Удмуртии.

См. также 
 Поляково — озеро в Сортавальском районе Республики Карелии.